Rezultati Prvenstva Anglije 1928 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni del

Zgodnji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1928